Altingsvalget oktober 1959 blev afholdt på Island den 25. oktober – 26. oktober 1959.

Politiske valg i 1959
Politiske valg i Island